Ellinge (plaats), plaats in Denemarken
 Ellinge (parochie), parochie in Denemarken